Bordușani  ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bordușani (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Bordușani (Buzău), Dorf im Kreis Buzău